Santa Cruz de Bezana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santa Cruz de Bezana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Cruz de Bezana är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Santa Cruz de Bezana åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Monte Picota,  meter över havet,  km väster om Santa Cruz de Bezana. Runt Santa Cruz de Bezana är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km öster om Santa Cruz de Bezana. Omgivningarna runt Santa Cruz de Bezana är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien